Delikatessen steht für:
 Mehrzahl von Delikatesse

 Delikatessen (Album), ein Kompilationsalbum der deutschen Band Oomph!
 Delikatessen (Roman)
 Delikatessen (1930), Film von 1930 von Géza von Bolváry

und

 Delicatessen (Film)
 Delicatessen (Gastronomie), Feinkostgeschäft mit zumeist integriertem Imbiss

Siehe auch: